Le  Grand Prix moto d'Australie 1991 est la deuxième manche du championnat du monde de vitesse moto 1991. La compétition s'est déroulée du 5 au  sur l'Eastern Creek Raceway.

C'est la  du Grand Prix moto d'Australie.

Résultat des 500 cm

Résultat des 250 cm

Résultat des 125 cm

Liens externes 
 Site officiel de MotoGP

Grand Prix moto d'Australie
Australie
Sport en Australie en 1991